A 2001–2002-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 68. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokság lebonyolítása annyiban változott, hogy a 16 csapatot két csoportba osztották, ahol mindenki oda-vissza megmérkőzött egymással. A csoportok első négy helyén végzett együttesek a felsőházban, az 5–8. helyen állók pedig az alsóházban folytathatták.

A bajnokságot a Legia Warszawa nyerte az ezüstérmes Wisła Kraków, és a bronzérmes Amica Wronki előtt. Az RKS Radomsko, Śląsk Wrocław és a Stomil Olsztyn kiesett.

Alapszakasz

A csoport

B csoport

A bajnokság végeredménye

Felsőház

Alsóház

Külső hivatkozások

 rsssf.com

2002
Lengyel 1